Lods peut désigner :
 Lods, une commune du Doubs, en France ;
 des droits féodaux, les droits de lods et ventes ;
 Adolphe Lods, un orientaliste et professeur d'hébreu français, né en 1867 et mort en 1948 ;
 Jean Lods, un réalisateur de documentaires français né en 1903 et mort en 1974 ;
 Jean Lods, un écrivain français né en 1938 ;
 Marc Lods, un pasteur luthérien et historien français, fils d'Adolphe Lods, né en 1908 et mort en 1988 ;
 Marcel Lods, un architecte et urbaniste français, né en 1891 et mort en 1978.

Homonymie de patronyme
Patronyme français